

Aziende 
 Republic Aviation Company – azienda produttrice di velivoli
 Republic Pictures – casa di produzione cinematografica statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Republic – città della Contea di Republic, Kansas
 Republic – township della Contea di Marquette, Michigan
 Republic – città della Contea di Greene, Missouri
 Republic – villaggio della Contea di Seneca, Ohio
 Republic – CDP della Contea di Fayette, Pennsylvania
 Republic – città della Contea di Ferry, Washington

Musica 
 Republic – album dei New Order del 1993
 Republic Records – casa discografica statunitense
 Republic  - casa discografica italiana

Pagine correlate 
 Repubblica (disambigua)